Білоцерківське територіальне медичне об'єднання — лікувально-діагностичний та організаційно-методичний центр у Білій Церкві, що надає спеціалізовану медичну допомогу населенню Київської області.

Генеральний директор Білоцерківського територіального медичного об'єднання — Душак Олена Миколаївна.

Історія

Структура медичного об'єднання 

Потужність лікувально-профілактичного закладу становить: поліклініка на 150 відвідувань в зміну, стаціонар на 210 ліжок, в тому числі:
 інфекційне для дорослих — 60,
 інфекційне для дітей — 60,
 дерматовенерологічне для дорослих — 80,
 дерматовенерологічне для дітей — 10 ліжок.

Також, від 11 червня 1998 p., яким було відкрито Регіональний Центр з профілактики та боротьби зі СНІДом, що є структурним підрозділом територіального медичного об'єднання м. Білої ЦерквиШтатний розклад та структуру діяльності міського Центру профілактики та боротьби зі СНІДом виділено для забезпечення ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД мешканців міста спеціалізованою допомог.

До складу Центру входять:
 амбулаторно-поліклінічне відділення;
 відділення для ВІЛ-інфікованих осіб та хворих на СНІД на 15 ліжок, з яких 10- дорослих, 5 дитячих.

Галерея

Посилання 
 Білоцерківське територіальне медичне об'єднання, центр профілактики та боротьби зі СНІДом. Сайт Державної установи «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України»
 Медичні заклади міста.  Сайт міста Біла Церква
 Мережа закладів охорони здоров'я міста Біла Церква. Сайт міського центру медичної статистики «Медінстат»
 Бліц-довідник 2011: підприємства та установи м. Біла Церква та району — Біла Церква: РІА «Бліц», 2011.— 57 с.

Лікарні Білої Церкви